Bassi steht für:
 Bassi (Burkina Faso), Gemeinde und Département in Burkina Faso

Bassi bzw. De Bassi ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Bassi, eigentlicher Name von Achille De Bassini (1819–1881), italienischer Opernsänger (Bariton)
 Agostino Bassi (1773–1856), italienischer Jurist und Entomologe
 Anny de Bassi (* 1997), brasilianische Sprinterin
 Antonio Bassi († 1782), italienischer Maler
 Arturo De Bassi (1890–1950), argentinischer Tangopianist, -komponist und Bandleader
 Bartolomeo Bassi, italienischer Maler
 Carlo Bassi (1923–2017), italienischer Architekt und Schriftsteller
 Davide Bassi (* 1985), italienischer Fußballtorhüter
 Dick Bassi (1915–1973), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 Ettore Bassi (* 1970), italienischer Schauspieler
 Ferdinando Bassi (1710–1774), italienischer Botaniker
 Fernando Bassi (1819–1883), italienischer Maler
 Francesco Bassi (1642–1732), italienischer Maler
 Giacomo Bassi (1886–1968), italienischer Beamter
 Giambattista Bassi (1784–1852), italienischer Maler
 Giancarlo Bassi (* 1926), italienischer Eishockeyspieler
 Giorgio Bassi (* 1934), italienischer Automobilrennfahrer
 Giovanna Bassi (1762–1834), italienischer Ballerina
 Javier Bassi (* 1964), uruguayischer Künstler
 Laura Bassi (1711–1778), italienische Philosophin, Physikerin und Hochschullehrerin
 Leo Bassi (* 1952), US-amerikanischer Artist und Komiker
 Luigi Bassi (1766–1825), italienischer Sänger (Bariton)
 Martino Bassi (1542–1591), italienischer Architekt
 Nuvraj Bassi (* 1983), kanadischer Canadian-Football-Spieler
 Noelle Bassi (* 1983), US-amerikanische Schwimmerin
 Parsifal Bassi (1892–1960), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Rosemarie Bassi (* 1941), österreichische Künstlerin und Galeristin
 Ugo Bassi (1801–1849), italienischer Geistlicher
 Ugo Bassi (Schauspieler) (1893–1981), Schweizer Schauspieler und Autor 
 Valentina Bassi (* 1972), argentinische Schauspielerin

Siehe auch:
 Bassy